Bottlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bottlinger (* 1985), deutsche Autorin
 Kurt Felix Bottlinger (1888–1934), deutscher Astrophysiker